Austria:
 Untertauern – miejscowość w gminie Ossiach, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen
 Untertauern – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau